Alon Reininger
 Bernhard Reininger
 Robert Reininger